Pygostylia — клада авиал (птиц в широком смысле), включающая в себя конфуциусорнисов (Confuciusornis) и кладу Ornithothoraces, а также их гипотетического общего предка и его родственников. Древнейшим из известных представителей группы является энанциорнисовый вид Protopteryx fengningensis из Китая, который датируется возрастом около 131 млн лет, хотя по крайней мере один вид энанциорнисовых, Noguerornis, может быть старше, возрастом до 145,5 млн лет, хотя его точный возраст пока не определён.

Описание 

Основой для выделения группы является наличие пигостиля (образованного слиянием 4—6 задних хвостовых позвонков) в отличие от рептилиеподобного хвоста археоптерикса и его родственников. Есть также ряд других морфологических различий. В области пигостиля у пигостилевых веером прикрепляются рулевые перья хвоста. Их клюв покрыт рамфотекой (роговым чехлом), позвонки седлообразные — гетероцельные (исключением являются вымершие ихтиорнисы). Дистальные элементы скелета крыла у пигостилевых птиц слиты и частично редуцированы, головной мозг больших размеров, мозжечок сложный.

Ornithothoraces имеют пигостиль, похожий формой на сошник, в то время как более примитивные представители группы имеют более длинный палочковидный пигостиль.

Кроме собственно птичьих пигостилевых, пигостиль также обнаружен и у некоторых нептичьих динозавров: Nomingia и Prepanosaurus (Megalancosauridae).

Группа включает современных 40 отрядов и 10 787 видов, а также множество вымерших.

Кладограмма 
Ниже представлена кладограмма пигостилевых по Lefèvre et al., 2014:

Примечания

Литература